Slovo peruť má více významů:
 křídlo (biologie) – létací ústrojí ptáků a hmyzu
 peruť (letecká jednotka) – oddíl letectva
 Peruť (Letopisy Narnie) – fiktivní kůň z knižní série Letopisy Narnie